Termin -{CCD8}- ima više značenja.
 Karlakton sintaza, enzim
 Sve-trans-10'-apo-beta-karotenal 13,14-razlaganje dioksigenaza, enzim